4. etape af Tour de France 2022 var en 171,5 km lang  med 1796 højdemeter, som blev kørt den 5. juli 2022 med start i  og mål i . Det var første etape efter etaperne i Danmark, og løbets første hviledag. 

For at ære ofrene fra skyderiet i Fields i København den 3. juli, blev der inden etapens start klappet fra alle ryttere og publikum, mens løbets ti danske ryttere stod forrest. Etapen begyndte med den neutrale start kl. 13.15.

Kort efter starten gik franske Anthony Perez fra  og danske Magnus Cort () i udbrud. Det var tredje etape i træk hvor Cort gik i udbrud for at hente point til den prikkede bjergtrøje, som han fik efter 2. etape. Da Cort vandt etapens første bjergspurt på Côte de Cassel tangerede han Federico Bahamontes’ rekord fra 1958, hvor han også vandt løbets første syv bjergspurter. Da Cort også vandt etapens næste fire bjergspurter, blev han den første rytter i historien til at vinde de 11 første bjergspurter i Tour de France.

Efter tre andenpladser på de foregående etaper tog belgiske Wout van Aert fra  etapesejren med otte sekunders forspring til de nærmeste konkurrenter. Dermed forsvarede han også den gule førertrøje og den grønne pointtrøje. 
Mikkel Bjerg () kom ind på en 176. plads, og dermed sidst af de 176 ryttere i feltet.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

04